Maximilla ist der Name folgender Personen:

 Maximilla (Montanismus), kleinasiatische Prophetin im Montanismus des 2. Jahrhunderts
 Valeria Maximilla, römische Kaiserin, Gemahlin von Maxentius im 4. Jahrhundert
 Maximilla von Sizilien, Tochter von Roger I. von Sizilien im 11. Jahrhundert